Пангасиусите (Pangasius) са род риби от семейство Pangasiidae. Някои видове се използват за храна.

Видове 
Към рода се отнасят 27 вида (1 изчезнал). 

Подрод Pangasianodon
 Pangasius gigas Chevey, 1931
 Pangasius hypophthalmus (Sauvage, 1878)

Подрод Pangasius
 Pangasius bocourti Sauvage, 1880
 Pangasius conchophilus Roberts & Vidthayanon, 1991
 Pangasius djambal Bleeker, 1846
 Pangasius elongatus Pouyaud, Gustiano & Teugels, 2002
 Pangasius humeralis Roberts, 1989
 † Pangasius indicus (Marck, 1876)
 Pangasius kinabatanganensis Roberts & Vidthayanon, 1991
 Pangasius krempfi Fang & Chaux, 1949
 Pangasius kunyit Pouyaud, Teugels & Legendre, 1999
 Pangasius larnaudii Bocourt, 1866
 Pangasius lithostoma Roberts, 1989
 Pangasius macronema Bleeker, 1851
 Pangasius mahakamensis Pouyaud, Gustiano & Teugels, 2002
 Pangasius mekongensis Gustiano, Teugels & Pouyaud, 2003
 Pangasius micronemus Bleeker, 1847
 Pangasius myanmar Roberts & Vidthayanon, 1991
 Pangasius nasutus (Bleeker, 1863)
 Pangasius nieuwenhuisii (Popta, 1904)
 Pangasius pangasius (Hamilton, 1822)
 Pangasius polyuranodon Bleeker, 1852
 Pangasius rheophilus Pouyaud & Teugels, 2000
 Pangasius sabahensis Gustiano, Teugels & Pouyaud, 2003
 Pangasius sanitwongsei Smith, 1931

Подрод Pteropangasius Fowler, 1937 (синоним на рода Pseudolais (Vaillant, 1902 in Ferraris, 2007))
 Pangasius micronemus Bleeker, 1847
 Pangasius pleurotaenia Sauvage, 1878

Бележки